Krzyżowa ([]) ist der Name mehrerer Orte in Polen
in der Gmina Gromadka (Niederschlesien, dt. Lichtenwaldau), siehe Krzyżowa (Gromadka)
in der Gmina Ścinawa (Niederschlesien, dt. Kreischau), siehe Krzyżowa (Ścinawa)
in der Gmina Świdnica (Niederschlesien, dt. Kreisau), siehe Krzyżowa
in der Gmina Jeleśnia (Schlesien), siehe Krzyżowa (Jeleśnia)

Siehe auch:
Góra Krzyżowa
Krzyżowa Dolina